Saint-Antoine (auch Saint Antoine) steht für:
 der alte französische Name der Stadt St. Tönis in Nordrhein-Westfalen, siehe Tönisvorst
 der französische Name der Gemeinde Sankt Antoni in der Schweiz, siehe St. Antoni FR
 die Faubourg Saint-Antoine in Paris um die ehemalige Abtei Saint-Antoine-des-Champs
 Jude Saint-Antoine (* 1930), kanadischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Montréal
 das Kloster und die Abteikirche St-Antoine (Saint-Antoine-l’Abbaye)
 Saint-Antoine (Rizzanese), Nebenfluss des Rizzanese auf Korsika

Orte:
 Saint-Antoine (Cantal) im französischen Département Cantal
 Saint-Antoine (Doubs) im französischen Département Doubs
 Saint-Antoine (Gers) im französischen Département Gers
 Saint-Antoine (Gironde) im französischen Département Gironde
 Saint-Antoine (Québec) in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-Antoine (Mauritius), Stadt im Distrikt Rivière du Rempart auf der Insel Mauritius

Orte mit Namenszusatz:
 Saint-Antoine-Cumond im französischen Département Dordogne
 Saint-Antoine-d’Auberoche im französischen Département Dordogne
 Saint-Antoine-de-Breuilh im französischen Département Dordogne
 Saint-Antoine-de-Ficalba im französischen Département Lot-et-Garonne
 Saint-Antoine-du-Queyret im französischen Département Gironde
 Saint-Antoine-du-Rocher im französischen Département Indre-et-Loire
 Saint-Antoine-l’Abbaye im französischen Département Isère
 Saint-Antoine-la-Forêt im französischen Département Seine-Maritime
 Saint-Antoine-sur-l’Isle im französischen Département Gironde
 Boussy-Saint-Antoine im Département Essonne